«Клубника со льдом» (полное название — «Клубника со льдом или Любовь до гроба») — пятый альбом группы «Крематорий».

Об альбоме 
Вместо запланированных шестнадцати песен из-за нехватки денег и времени записали всего девять. Однако по музыке он находится на более высоком уровне, чем предыдущие опыты.

В рамках традиционных интернациональных мотивов здесь появляется немецкий вальсок — это заглавная вещь «Клубника со льдом». Она довольно быстро стала хитом, не уступающим ранним песням Григоряна.

В оформлении обложки альбома использована картина Василия Пукирева «Неравный брак». Картину создатели оформления дополнили фигурой в белом халате.

Презентация альбома прошла одновременно с представлением сборника «Живые и мёртвые».

Участники записи 
 Армен Григорян — вокал, гитара
 Дмитрий Куликов — гитара
 Сергей Третьяков — бас-гитара
 Михаил Россовский — скрипка, флейта
 Александр Куницын — саксофон
 Андрей Сараев — ударные, ритм-бокс

Список композиций 
Автор всех песен — Армен Григорян, кроме указанной особо. В отдельных композициях использованы фрагменты музыки М.Россовского и Д.Куликова
 Мир, полный любви
 Женщины города роз (А.Григорян, Ф.Шуберт — А.Григорян)
 Хардрокер
 Архип Архипыч (Космос)
 Павлик Морозов
 Фригия
 Собачий вальс
 Последний шанс (Собачка)
 Клубника со льдом
 Собачий вальс (бонус)

Ссылки 
 Крематорий 

Альбомы группы «Крематорий»
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Moroz Records